Святой апостол Филипп — апостол от семидесяти.

Согласно книге Деяния святых апостолов св. Филипп Диакон был родом из Кесарии Палестинской, которая находилась на восточном берегу Средиземного моря между Антипатридою и Дорою, в тридцати милях от Иоппии, где у него был собственный дом ().

Память апостола Филиппа совершается в Православной церкви  и вместе с "Семьюдесятью апостолами" -  , в Католической церкви — 11 октября.

Дочь — святая Ермиония Ефесская.

Житие 
Филипп был еврей, из эллинистов [еврей рождённый не в земле Израиля и знающий греческий язык и культуру], принадлежал к числу последователей Иисуса Христа при Его жизни, что можно заключить из того, что апостолы избрали его в число св. диаконов — первым после знаменитого Стефана, исполненного веры и Духа Святого ().

Во время первого гонения на Церковь после убиения Стефана, Филипп оставил Иерусалим и пришел в город Самарийский (вероятно Сихарь, см. ) и проповедовал Христа его жителям. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, тем более, что самаряне подготовлены были к принятию евангельского учения самим Господом (). Филипп, проповедуя о Христе, Его силою творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял хромых, расслабленных и по замечанию автора книги «Деяния святых апостолов» св. Луки, была радость великая в том городе и люди оставили Симона волхва, который выдавал себя самарянам за великую силу Божию, «и крестились и мужчины и женщины» (см. Деян. 8:9 — 24). Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; видя совершавшиеся великие силы и знамения, изумлялся (). Но так как Филипп диакон не мог низвести на крещаемых Духа Святого, то он сообщил апостолам о крещении им самарян и из Иерусалима от Иакова были отправлены в Самарию апостолы Пётр и Иоанн Богослов, которые возложением рук на крещаемых низвели святого Духа.

По отшествии апостолов в Иерусалим, ангел Господень сказал Филиппу: «встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста» (). По известию Иосифа Флавия (см. его работу: «De bello Judaico»•. II, 18) незадолго до осады Иерусалима, Газа была разграблена и опустошена во время одного из иудейских восстаний, что и обозначается в тексте «Деяний святых апостолов» словом «пуста». Книга Деяний святых апостолов в восьмой главе далее рассказывает, что «повинуясь Ангелу, Филипп встал (вышел из Самарии) и пошёл по указанному пути; и вот, муж Ефиоплянин евнух Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ её, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: „подойди и пристань к сей колеснице“. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „разумеешь ли что читаешь“? Евнух отвечал, как могу разуметь если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти (на колесницу) и сесть с ним. А место из писания, которое он читал, было сие, как овца веден был Он на заклание и как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст своих. В уничижении Его суд Его совершился, но род Его кто изъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь Его ( Исаия 53, 7—8). Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? О себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе Между тем продолжая путь, они приблизились к воде•, и евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: „верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“. И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду — Филипп и евнух и (Филипп) крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошёл на евнуха». По мнению некоторых учёных этот источник в Бефцуре (др.-евр. «Бейт Цур» בית צור — «дом скалы») недалеко от Хеврона (Бефцур упоминается в Библии: у Иисуса Навина:  и Неемии: ).

По крещении евнуха, Филипп восхищен был Ангелом Господним и Ефиоплянин не видел его и продолжал путь свой, радуясь. А Филипп оказался в Азоте (). Азот (древний город, упоминаемый у Иисуса Навина, ,  Судей 1, 17) один из главных Филистимских городов на восточном берегу Средиземнаго моря между Аккароном и Аскалоном, в 15—20 милях от Газы; ныне здесь селение Ездуд. (Архим. Никифор, Библ. энц. I в. 26 стр.). Апостол Филипп, как в Азоте, так и в других (Филистимских городах) проходя, благовествовал, пока не возвратился в Кесарию (Деян. 8:40). Здесь св. Филипп проживал в своем доме с семейством. Во время второго путешествия апостол Павел с своими спутниками на пути в Иерусалим из Птолемаиды посетил ап. Филиппа. «На другой день, мы — бывшие с Павлом, пришли в Кесарию и, вшедши в дом Филиппа благовестника, одного из иудеев, остались у него.

У Филиппа было четыре дочери девицы, пророчествующие» (). Одна из дочерей, св. Ермиония, знала врачебное искусство и исцеляла больных, память её в Православной церкви . Этим фактом и заканчиваются сведения о Филиппе из новозаветных книг. По церковному преданию, Филипп из Кесарии посетил Иерусалим, и был апостолами рукоположён во епископа г. Траллии (Траллес), этот город находился в области Карии, на юго-западе Малой Азии между Лидией и Фригией. В г. Траллии св. Филипп многих просветил святым крещением и скончался в глубокой старости. Есть впрочем мнение , что ап. Филипп из семи диаконов был епископом г. Магнезии (в двадцати верстах от Ефеса).

Примечания

Литература 
 
 Архиепископ Димитрий (Самбикин). Православный собеседник. — 1906.
 Тальберг Н. История Христианской Церкви. М. 1999.
 Библия. Деяния святых апостолов. М. 1983.

Ссылки 
 На окраине Иерусалима открыт парк на месте древнего бассейна, где апостол Филипп мог крестить эфиопского евнуха. Россия и христианский Восток: история, наука, культура; 8.2.2018.

 

Апостолы от семидесяти
Диаконы по алфавиту‎
Святые Единой Церкви
Деяния святых апостолов
Общавшиеся с ангелами